T3, T 3 oder T-3 steht für:

im Schienenverkehr:
 Elsaß-Lothringische T 3, eine Lokomotivbaureihe der Reichseisenbahnen Elsaß-Lothringen
 Mecklenburgische T 3, eine Dampflokomotivbaureihe
 Oldenburgische T 3, eine Tenderlokomotivbaureihe für den Einsatz auf Lokal- und Nebenbahnen
 Pfälzische T 3, eine Güterzugtenderlokomotivbaureihe
 Preußische T 3, eine preußische Lokomotivbaureihe
 die Museumsstraßenbahnlinie T3 (Kadıköy-Moda Nostalgia Tramway) in Istanbul
 Tatra T3, ein Straßenbahnmodell des Herstellers Tatra
 Tramway 3; siehe Linie 3 der Pariser Straßenbahn
 Württembergische T 3, eine Lokomotivbaureihe der Königlich Württembergischen Staats-Eisenbahnen

im Straßenverkehr:
 Moto Guzzi 850 T3, ein Motorradmodell vom Hersteller Moto Guzzi
 Bisu T3, ein SUV von Bisu
 VW T3, einen Transporter vom Hersteller Volkswagen
 Peugeot T3, französische Zugmaschine

im Luftverkehr:
 Eastern Airways, eine britische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Fuji T-3, japanisches Flugzeug
 Sojus T-3, die Missionsbezeichnung für einen Flug des sowjetischen Sojus-Raumschiffs
 Suchoi T-3, ein Abfangjäger mit Deltaflügel
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Kiribati

in der Schifffahrt:
 T 3 (1938), ein Torpedoboot vom Typ 1935 der Kriegsmarine
 T 3, ein Torpedoboot der jugoslawischen Marine vom österreichischen 250t-Typ aus dem Jahr 1914

im Bereich Telekommunikation und Computer:
 T3 (Tastaturbelegung), definiert in der 2012 herausgegebenen Fassung der Norm DIN 2137 (in der Fassung von 2018 nicht mehr enthalten)
 Trunk 3, einen Standard für Datenleitungen in der Telekommunikation
 ein Daten-Austausch-Protokoll, das z. B. intern im BEA/Oracle WebLogic-Server genutzt wird
 Palm Tungsten T3, ein Personal Digital Assistant (tragbare Computer)
 Typ 3 der PostScript-Fontformate

sonstige Bedeutungen:
 Durchmesser einer Leuchtstoffröhre (T3 = ca. 9mm); siehe Leuchtstofflampe
 Tauglichkeitsstufe 3, eine Einstufung nach dem Wehrpflichtgesetz; siehe Tauglichkeitsgrad
 Teachers Teaching with Technology, ein internationales Lehrerfortbildungsprojekt
 Terminator 3 – Rebellion der Maschinen, ein Spielfilm
 Tocotrienole; T3 ist die Kurzbezeichnung für Tocotrienole, einen Teil der Vitamin-E-Stoffklasse
 Triiodthyronin, ein Hormon der Schilddrüse
 Wild T3, einen Präzisionstheodolit von Wild-Heerbrugg (Schweiz)
 T3-Raum, einen Begriff aus der Topologie, siehe Regulärer Raum
 Schwierigkeitsgrad in der SAC-Wanderskala

T3